You Gotta Say Yes to Another Excess — третій студійний альбом швейцарської групи Yello.

Список композицій 
 «I Love You» — 3:14
 «Lost Again» — 4:18
 «No More Words» — 3:58
 «Crash Dance» — 2:08
 «Great Mission» — 2:56
 «You Gotta Say Yes to Another Excess» — 2:08
 «Swing» — 3:26
 «Heavy Whispers» — 3:56
 «Smile on You» — 3:09
 «Pumping Velvet» — 3:18
 «Salut Mayoumba» — 4:40

Альбоми Elektra Records
Альбоми Vertigo Records
Альбоми Mercury Records
Альбоми Polydor Records